Dzień gniewu – dramat produkcji duńskiej z 1943 w reż. Carla Theodora Dreyera
 Dzień gniewu – horror science-fiction z 1985 produkcji ZSRR w reż. Sulambeka Mamilova
 Dzień gniewu – dramat produkcji węgiersko-brytyjskiej z 2006 w reż. Adriana Rudomina
 Dzień Gniewu – dramat produkcji polskiej z 2006 w reż. Marka Sołka
 Dzień Gniewu – demonstracje partii opozycyjnych w miastach Rosji